Новое Сельцо — название населённых пунктов:

Россия 
 Новое Сельцо — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Новое Сельцо — деревня в Дмитровском районе Московской области.